Лезги Мечеть , или Лезгинская мечеть — мечеть XII века в Ичери-шехер, Баку. Расположена на улице Асафа Зейналлы.

История 

Мечеть была основана в 1169 году.

О названии 
Азербайджанский историк, Сара Ашурбейли 
в своей работе "История города Баку" отмечает, что эта мечеть получила название в средневековье от Лезгинского квартала. Так, на стр. 135 указанной работы она отмечает следующее:
"...По сообщениям источников, ремесленники и беднейшее население городов часто поднимали восстания в XI—XII вв. против правителей, назначаемых то ширваншахами, то сельджуками. Сохранившиеся названия некоторых мечетей и караван-сараев на территории старой крепости Баку, позволяют сделать предположение о разделении города в этот период на ряд кварталов, где селились ремесленники, торговцы и другие слои населения города. Известно, что мечети обычно строились в главных ремесленных и торговых кварталах города и часто назывались именем этого квартала, например: Лезги-мечеть — от квартала лезгин, очевидно, ремесленников, славящихся производством холодного оружия и стальных изделий; Гилек-мечеть — от квартала гилянцев, торговцев шелком; мечеть Баззаз — от торговцев материями...".
Мечеть  и сегодня называют Лезгинской мечетью.

Мастер Ашур 
Советский искусствовед, Леонид Бретаницкий в своей работе "Зодчество Азербайджана XII—XV вв. и его место в архитектуре Переднего Востока", упоминая мастера Ашура, пишет, что наджжар (плотник) устад (мастер) Ашур, сын Ибрагима, является автором михраба Лезги-мечети в Баку. То же самое приводит и С.Ашурбейли в вышеприведенной работе:"...Внутри мечети над мехрабом имеется надпись с датой 567 г. х. (1171—1172 г. н. э.) и именем мастера художественной резьбы — устад-наджжара Ашура сына Ибрагима Бакуйи...".

Архитектура и интерьер 
Мечеть Ашура имеет форму параллелепипеда. Есть два небольших окна на южной стороне здания. На входе в мечеть стрельчатая арка, которая ведет в молельный зал.

В 1970 году прошли реставрационные работы в мечети и после реконструкции и археологических раскопок были обнаружены две полукруглые арки принадлежащие к периоду Сасанидов в Албании. Эти арки находятся в южной части мечети.

Примечания 

Ичери-шехер
Культура Баку